Martainville (Calvados)
 Martainville (Eure)
ook:
Martainville-Épreville,  Seine-Maritime